Улица Василия Дунина-Борковского () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Шевченко до улицы Защитников Украины, исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкий жилой массив.

Примыкает переулок Василия Дунина-Борковского.

История 
2-й Совхозный переулок проложен в начале 1950-х годов.

2-й Совхозный переулок в середине 1950-х годов был переименован на улица Калинина — в честь русского революционера, советского государственного и партийного деятеля Михаила Ивановича Калинина. После вхождения в черту города Чернигова села Бобровица в декабре 1973 года, появилась ещё одна улица Калинина, которая в апреле 1974 года была переименована на улицу Малиновского.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь черниговского полковника Войска Запорожского Василия Касперовича Дунина-Борковского, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 290 КАЛІНІНА  ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова